Make Believe – album muzyczny zespołu Platinum Weird (2006)
 Make Believe – singiel zespołu Toto z albumu Toto IV (1982)